Бекаре́вич (, ) — белорусская фамилия; образована от  — мера веса или объёма (ср. ). Фамилия присутствует в списке дворянских родов Могилёвской губернии (три линии одного рода Бекаревичей внесены в 3 часть родословной книги Могилёвской губернии) и в списке дворянских родов Подольской губернии.

Носители фамилии 
 Бекаревич, Аркадий Николаевич (? — не ранее 1914) — педагог, автор переводов церковного песнопения.
 Бекаревич, Михаил Григорьевич (1833—?) — военврач, доктор медицины.
 Бекаревич, Николай Павлович (1893—?) — офицер царской и белой армий, член Русской фашистской партии.
  — белорусский краевед и этнограф.
 Бекаревич, Яков Михайлович (в монашестве Филипп; 1862—1902) — епископ Русской православной церкви, епископ Новгород-Северский, викарий Черниговской епархии.

Примечания

Ссылки 
 Бекаревич Анатолий Андреевич 
 Бекаревич Василий Софронович 
 Протоирей Олег Бекаревич